Пятов — русская фамилия. Происходит от прозвищного имени Пято́й (Пятый), даваемого пятому по счёту ребёнку, родившемуся в семье.

Известные носители
 Пятов, Андрей Валерьевич (род. 1984) — украинский футболист, вратарь клуба «Шахтёр» (Донецк) и сборной Украины.
 Пятов, Василий Степанович (1823 или 1824 — 1892) — русский изобретатель-металлург.
 Пятов, Владилен Михайлович — (1927 — 2001) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Пятов, Еремей Ларионович — воевода Русского царства в XVII веке.

См. также 
 Пятовы — дворянский род.
 Пятков

Примечания

Литература